Gespikkelde ketellapper
 Groene ketellapper